Краси́вый — топоним в России:

Населённые пункты 
 Красивый — посёлок в Волоконовском районе Белгородской области.
 Красивый — посёлок в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии.
 Красивый — посёлок в Фатежском районе Курской области.
 Красивый — посёлок в Максатихинском районе Тверской области.
 Красивый — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.

Реки 
 Красивый — река, приток Амки (бассейн Ульи).
 Красивый — река, приток Вороньей (Мурманская область).
 Красивый — река, приток Ириса (бассейн Колымы).